Баграмян може да се отнася до:
 Иван Баграмян – маршал на Съветския съюз
 Баграмян (Арарат) – град в провинция Арарат, Армения;
 Баграмян (Армавир) – град в провинция Армавир, Армения;
 Баграмян (Ечмиадзин) – град в провинция Армавир, Армения.